— аниме-сериал, произведённый кинокомпанией Sunrise. Впервые демонстрировался в Японии с 15 марта по 20 декабря 1991 года на телеканале Nippon Television.

Аниме повествует об автомобильных гонках будущего, где гоночные автомобили оснащены компьютерными системами навигации — «Киберсистемами».

Сюжет 
В будущем специальные оснащённые искусственным интеллектом компьютеры — «Киберсистемы» — будут использоваться в автогонках. Они будут помогать гонщикам улучшать свои способности и уменьшат вероятность аварий. Одной из этих систем является «Асурада» — сверхмощный компьютер, разработанный корпорацией «Суго́». «Асурада» является целью Смита, стремящегося использовать её в качестве военного оружия. Поскольку система предназначена для гонок, «Суго» ставит «Асураду» в автомобиль модели GSX и отправляет её в отборочный раунд Гран-при «Киберформула» в Фудзиоке, однако на пути к месту назначения машина подвергается атаке.

История сосредотачивается на 14-летнем парнишке по имени Хаято Кадзами — сыне разработчика автомобиля, который активирует «Асурада GSX», чтобы убежать от людей Смита. Однако по причине, что машина заблокировала водительские данные Хаято, ему приходится стать пилотом команды «Суго». В 1-м отборочном раунде он соперничает с пилотом команды «Аой» Наоки Синдзё и финиширует третьим. Во 2-м отборочном раунде Хаято знакомится с пилотом команды «Альбатрос DDT» Дзёдзи Отомо, и они становятся хорошими приятелями. Во время ночных тренировок на Хаято нападают люди Смита. Во время гонки у «Асурады» взрывается шина, и Хаято едва завершает гонку третьим.

Хаято проходит в финальный 10-й раунд Кибер Гран-при в основном благодаря возможностям «Асурады» и удаче. Эти обстоятельства делают парня самоуверенным. В первом заезде он совершает фальстарт и получает 60-секундный штрафной. Хаято загоняет «Асураду» слишком далеко и выбывает из игры. Он понимает, что ещё недостаточно опытен. Хаято какое-то время опечален, но отходит, обретя много друзей и завоевав 4-е место во 2-м заезде.

В 3-м заезде один из гонщиков, Найт Шумахер, разбил свой автомобиль, пытаясь защитить «Асураду» от напавшей на неё машины «Миссионель» с Эдели Бутсворцом за рулём. После того как Смит был убит, Найт Шумахер признаётся, что он — Осаму Суго, брат Асуки, а Хаято узнаёт, что его отец тоже погиб.

Будучи шокированным от известия о гибели своего отца, Хаято теряет управление на отборочном туре 4-го заезда, активируя ускорение в опасном месте, вследствие чего «Асурада GSX» попадает в аварию. Вскоре команда уезжает в Англию, чтобы найти последний подарок отца: новую машину под названием «Супер-Асурада SA-01». Успешно вскрыв код «Асурады», Хаято устанавливает компьютер в машину и готовится к следующему Гран-при.

Однако во время 5-го заезда у «Супер-Асурады» появляется проблема: машина не может менять режимы и может взорваться, если будет ехать больше определённого времени. Но Хаято и «Асурада» доверяют друг другу, они безопасно завершают гонку на 1-м месте. Синдзё пытается оторваться от Хаято, но двигатель его машины взрывается прямо перед финишем.

Среди гонщиков появляется Карл Лихтер фон Рандолль, дворянин и гений автоспорта. Он влюбляется в Асуку и бросает вызов Хаято. Рандолль принимает участие в 6-м заезде Кибер Гран-при и завоёвывает 1-е место. Синдзё, несмотря на то что у него была новая машина, проигрывает гонку.

На 7-м заезде неожиданно появляется друг Хаято Блид Кага. Он участвует в заезде от имени команды «Аой», в то время как сам Синдзё вынужден участвовать в гонке от имени другой команды. Хотя Синдзё вступил в новую команду, он почти выигрывает заезд. Но из-за того, что Наоки чрезмерно жал на газ, его машина останавливается прямо перед финишной чертой. Синдзё сам доталкивает машину до финиша и пересекает её пятым.

8-й заезд был, в основном, поединком между Хаято и Рандоллем. В конце концов Хаято побеждает, столкнув Рандолля в море.

Во время 9-го заезда Хаято начинает терять веру в «Асураду». Во время заезда он и Отомо попадают в аварию, из-за чего Дзёдзи выбывает из Гран-при. В сердцах Хаято пытается уничтожить «Асураду», но «Асурада» и товарищи Хаято по команде приводят его в чувство.

Поскольку «Супер-Асурада» была сильно повреждена, команда «Суго» решает, что, пока машина в ремонте, будет использоваться старая модель GSX. Хаято меняет машину в середине заезда и догоняет Синдзё и Рандолля. После напряжённой гонки Хаято выигрывает Гран-при.

Персонажи

Главные персонажи

Медиа-издания

Аниме 
Первоначально задуманный сценаристом Хироюки Хосиямой и срежиссированный Мицуо Фукудой аниме-сериал Future GPX Cyber Formula транслировался на Nippon Television c 15 марта по 20 декабря 1991 года. Затем сериал транслировался на Филиппинах компанией GMA на Hero TV. В 2003 году сериал был выпущен на английском языке компанией Bandai.

Отзывы 
В 1991 году телесериал Future GPX Cyber Formula стал трёхкратным обладателем премии журнала Animage в номинациях «Лучшее аниме», «Лучший мужской персонаж» (Хаято Кадзами) и «Лучшая песня» (G-Grip — «Winners»).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Sunrise
Оригинальные аниме